Vrutci est un toponyme qui peut désigner :

Vrutci, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrutci, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Vrutci, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.